

Presentación Previa 
El israelí Dudi Sela fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título ya que decidió participar en el Torneo de Delray Beach 2014 de la categoría ATP World Tour 250 que se disputó durante la misma semana.

El kazajo Andrey Golubev ganó el título, derrotando en la final al luxemburgués Gilles Müller por 6–4, 6–4.

Cabezas de serie 

 'Andrey Golubev (Campeón)
 Matteo Viola (Cuartos de final)
 Konstantin Kravchuk (Primera ronda)
 Marsel İlhan (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Flavio Cipolla ''(Segunda ronda)
  Jan Mertl ''(Segunda ronda)
  Alexander Kudryavtsev ''(Cuartos de final)
  Jaroslav Pospíšil (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Astaná 2014